Информационный центр изучения терроризма им. Меира Амита (, ИЦИТ) — израильская неправительственная организация.

Создан в 2002 году в рамках негосударственной организации «Центр наследия и памяти сотрудников разведки Израиля» («Центр специальных исследований», ЦСИ) и мемориального комплекса, основанных в память о погибших членах израильских разведывательных служб .

Центр расположен в г. Рамат-ха-Шарон, недалеко от Тель-Авива. Руководит центром полковник запаса доктор Реувен Эрлих, отвечавший за операции военной разведки в Ливане в 1980-х. Кроме Эрлиха, в Центре работают еще семь бывших офицеров, преимущественно — военной разведки, пишущие еженедельные отчеты, публикуемые на интернет-сайте центра на пяти языках: иврит, английский, арабский, французский и русский.

Согласно его сайту, основными направлениями исследований Центра являются: разведка, терроризм и подстрекательство к терроризму, в частности, такие как:
 Политика Палестинской автономии по отношению к терроризму и террористическим организациям
 Палестинские террористические организации
 Подстрекательство к терроризму и ненависти
 Антисемитизм в арабском/мусульманском мире
 Политика поддержки терроризма, в основном со стороны Сирии и Ирана
 Организация «Хезболла»
 Финансирование и «маркетинг» терроризма
 «Мировой джихад» и его связь с палестинскими террористическими организациями
 Терроризм посредством терактов-самоубийств и его роль в израильско-палестинском конфликте
 Участие женщин и детей в терроризме
Центр сообщает, что его интернет-сайт (работающий в настоящее время на 8 языках) пользуется значительным (около 400 тысяч «заходов» в месяц) интересом во всем мире. Кроме того, каждый желающий может подписаться на электронную рассылку.
Среди подписчиков — «крупные политические деятели, представители СМИ со всего мира, официальные и правовые учреждения, научно-исследовательские институты, специалисты по изучению терроризма в Израиле и в мире…» 

Кроме того, в Центре работают:
 выставка документов и материалов, связанных с терроризмом, захваченных силами израильской армии в Иудее и Самарии
 компьютеризированный информационный центр и библиотека, в которой содержится
 «около 17 тысяч книг и десятки тысяч статей, документов, научных работ, роликов и фильмов (включая фильмы о разведке, созданные самим Центром Специальных Исследований). Это самый большой архив документов в Израиле по данной теме. Он безвоздмездно открыт для широкой публики».

Материалы Центра цитируются официальными организациями (такими, как МИД Израиля …) и многими другими.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-сайт Центра
 Поиск материалов центра : Israelli Intelligence PDF | Download Free Ebook Israelli Intelligence.

Арабо-израильский конфликт
Борьба с терроризмом
Общественные организации Израиля
Научные институты, основанные в 2002 году